Zlatý dům může odkazovat k: 
 Ca' d'Oro – benátský palác u kanálu Grande
 Domus Aurea – komplex římského paláce